N28 oder N 28 bezeichnet:

 Nationalstrasse 28, Nationalstrasse in der Schweiz
 Route nationale 28, Nationalstraße in Frankreich
 Route nationale 28 (Luxemburg), Nationalstraße in Luxemburg
 N28 (Guinea), Fernstraße in Guinea
 N28 (Togo), Fernstraße in Togo